Byle (Finspång), een plaats in de gemeente Finspång in het landschap Östergötland en de provincie Östergötlands län in Zweden
 Byle (Norrtälje), een plaats in de gemeente Norrtälje in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden